Ра́лли-рейд «Шёлковый путь» (, , , , ) — международный ралли-марафон, проводимый с 2009 года на территории России, а также — в отдельные годы — государств Центральной Азии и Китая. В ралли соревнуются в четырёх категориях — мото, внедорожники, квадроциклы и грузовики.

О ралли-рейде 
Ралли-рейд «Шёлковый путь» — автомобильная гонка, проходящая по бездорожью и дорогам общего пользования. Задача каждого экипажа, состоящего, как правило, из пилота и штурмана (в экипажах грузовиков — также и механика, а мотоциклов — только пилота) — максимально быстро преодолеть скоростные участки (называемые также специальными или спортивными) по определённому дорожной книгой (легендой, роудбуком) маршруту, при этом отмечаясь на обязательных контрольных точках. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.

Перегоны (дорожные секции, лиазоны) между скоростными участками проходят по дорогам общего пользования, с соблюдением правил дорожного движения и заданного графика прохождения точек контроля времени. На экипажи, отклонившиеся от временнóго графика, налагаются штрафы (пенализация), которые фиксируются в специальной контрольной карте (карнете) и принимаются во внимание для расчёта конечного результата.

Начиная с 2012 года сошедшим с дистанции экипажам разрешается вернуться в гонку с назначением пенализации, равной 50 часам времени, прибавляемым к результату. Причём вернуться в гонку можно только однажды и сделать это необходимо на следующий день после проведения спецучастка, на котором экипаж не смог добраться до финиша. Возврат в гонку с таким крупным штрафом не позволяет успешно выступить в ралли, но зато даёт вернувшимся экипажам возможность подготовиться в соревновательном режиме к ралли-марафону «Дакар».

Каждое ралли, по терминологии организаторов «Шёлкового пути», именуется «изданием». В 2016 году его протяжённость впервые превысила 6 500 километров, а продолжительность стала более 10 дней, благодаря вовлечению в проект Китая. Тем самым ралли-рейд преобразовался в ралли-марафон.

Этап Чемпионата России 
В прошлые годы в рамках ралли-рейда «Шёлковый путь» проводился также этап Чемпионата России по ралли-рейдам, в зачёт которого брались результаты заявленных российских участников на нескольких обозначенных в регламенте гонки этапах «Шёлкового пути». Например, в 2016 году часть маршрута «Шёлкового пути» от Казани до Алма-Аты стала одним из этапов Чемпионата России.

Эмблема 
Для работы над 6-м изданием ралли «Шёлковый путь», к участию в котором активно подключился Китай, организаторы привлекли к сотрудничеству нового креативного директора в лице Дениса Симачёва. В результате был создан новый дизайн соревнования, построенный вокруг образа белого тигра.

Известный во всём мире как один из крупнейших хищников, тигр встречается и в России, и в Китае, где он считается священным животным. Кроме того, идеограмма 王, которая обозначает «царя», напоминает полосы на морде тигра. Свободно чувствуя себя в любой среде при условии, что вокруг есть достаточно места, белые тигры являются крупнейшими представителями своей породы и, согласно китайской мифологии, символизируют отвагу и сильный внутренний дух для защиты от внешних угроз.

Вот почему новым символом ралли «Шёлковый путь» был выбран белый тигр: для того, чтобы вдохновить участников гонки на победы и стать их оберегом на протяжении всей гонки, несмотря ни на какие трудности!

Основной трофей гонки представляет собой статуэтку, также изображающую белого тигра.

История 

С целью привлечения мировой общественности и международных СМИ презентация ралли «Шёлковый путь» состоялась в Париже в резиденции Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации во Франции 16 апреля 2009 года. 26 мая презентация прошла также в Берлине.

Одним из соорганизаторов гонки, наряду с командой «КАМАЗ-мастер», с 2009 по 2011 год являлась французская компания Amaury Sport Organisation (A.S.O., ) — учредитель таких всемирно известных соревнований, как ралли-марафон «Дакар» и велогонка «Тур де Франс». Участие компании A.S.O. способствовало привлечению к ралли «Шёлковый путь» известных пилотов и профессиональных команд, а также гонщиков-любителей и частных команд со всего мира. Таким образом, ралли-рейд «Шёлковый путь» в первые три года своего существования входил в серию «Дакар». Начиная с 2012 года ралли «Шёлковый путь» в силу причин экономического характера прекратило своё сотрудничество с французским промоутером A.S.O.

В 2014 году организаторы ралли-рейда «Шёлковый путь» перенесли гонку на 2015 год, а 7 марта 2015 года было объявлено, что в 2015 году ралли также не состоится.

В 2016 году, после двухлетнего перерыва, «Шёлковый путь» обрёл второе дыхание, когда к организации ралли присоединился Китай, приняв на своей территории бо́льшую часть этапов. Тем самым ралли-рейд повысил свой статус на международной арене до ралли-марафона.

В 2017 году была проанонсирована третья категория — мотоциклы, которые примут участие в 2019 году. В 2017 году гонка также прошла в статусе марафона. Дистанция превысила 6500 километров и составила 9 599,60 км. Маршрут прошел через три страны: Россия, Казахстан и Китай. Старт гонки прошел в Москве, а финишировали участники в древнем китайском городе Сиань.

Начиная с 2021 года «Шёлковый путь» даст возможность производителям протестировать свои перспективные разработки в реальных условиях ралли-рейда. Для этого будут предложены специальные условия. Кроме того, в рамках поддержки экологической программы проекта особые условия будут для экипажей на автомобилях, использующих новые типы природного вида топлива: природный газ (метан), пропан или водород. В 2021 году генеральными партнерами выступят ПАО «Газпром» и Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Китая, оказывающие всестороннюю поддержку ралли.

Категории участников 
Помимо разделения соревнования на категории автомобилей и грузовиков, в каждом из которых ведутся собственные зачёты, все транспортные средства, участвующие в ралли «Шёлковый путь», поделены, согласно правилам Международной автомобильной федерации, на группы, внутри которых также ведутся собственные зачёты. Группы формируются по типам транспортных средств, типам двигателей и другим параметрам.

Кроме зачётов в основных группах существуют ещё зачёты второстепенного значения — так называемые челленджи (от  — вызов), стимулирующие к участию в ралли, например, экологичные автомобили или пилотов-женщин.

Гонки

Сводные данные

2009 год 

Первое издание ралли 2009 года стартовало в Казани и пройдя по территориям Татарстана и Оренбургской области в России, проследовало в Казахстан, через Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, продолжилось в Туркмении, по землям Балканского и Ахалского велаятов, и спустя 8 дней после своего начала финишировало в Ашхабаде. Результаты последнего этапа ралли не пошли в общий зачёт, и итоговое положение определилось по итогам 8 этапов. Свою первую победу в зачёте внедорожников в международных ралли-рейдах завоевал испанец Карлос Сайнс, что послужило ему хорошей основой для победы с 4-й попытки в ралли «Дакар». В зачёте грузовиков 1-е место занял двукратный победитель ралли «Дакар» образца 2005 и 2009 годов Фирдаус Кабиров из команды «КАМАЗ-мастер».

{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 90%;"
|- style="font-size: 80%;"
! rowspan="2" | ЭТАП
! rowspan="2" width="80px" | ДАТА
! rowspan="2" width="140px" | СТАРТ
! rowspan="2" width="140px" | ФИНИШ
! colspan="3" | ПРОТЯЖЁННОСТЬ, КМ
|- style="font-size: 80%;"
! width="50px" | СПОРТ.УЧАСТКИ
! width="50px" | ДОРОЖ.СЕКЦИИ
! width="50px" | ОБЩАЯ
|-
| style="font-size: 45%;" | пролог
| 5 сентября
| align="left" |  Казань
| align="left" |  Казань
| bgcolor="#ccffcc" | 2
| -
| bgcolor="#ccffcc" | 2
|-
| 1
| 6 сентября
| align="left" |  Казань
| align="left" |  Бугуруслан
| bgcolor="#ccffcc" | 141
| bgcolor="#ccffcc" | 337
| bgcolor="#ccffcc" | 478
|-
| 2
| 7 сентября
| align="left" |  Бугуруслан
| align="left" |  Уральск
| bgcolor="#ccffcc" | 231
| bgcolor="#ccffcc" | 316
| bgcolor="#ccffcc" | 547
|-
| 3
| 8 сентября
| align="left" |  Уральск
| align="left" |  Бейнеу
| bgcolor="#ccffcc" | 580
| bgcolor="#ccffcc" | 296
| bgcolor="#ccffcc" | 876
|-
| 4
| 9 сентября
| align="left" |  Бейнеу
| align="left" |  Жанаозен
| bgcolor="#ccffcc" | 424
| bgcolor="#ccffcc" | 55
| bgcolor="#ccffcc" | 479
|-
| 5
| 10 сентября
| align="left" |  Жанаозен
| align="left" |  Туркменбашы
| bgcolor="#ccffcc" | 514
| bgcolor="#ccffcc" | 184
| bgcolor="#ccffcc" | 698
|-
| 6
| 11 сентября
| align="left" |  Туркменбашы
| align="left" |  Балканабад
| bgcolor="#ccffcc" | 345
| bgcolor="#ccffcc" | 72
| bgcolor="#ccffcc" | 417
|-
| 7
| 12 сентября
| align="left" |  Балканабад
| align="left" |  Туркменбашы
| bgcolor="#ccffcc" | 360
| bgcolor="#ccffcc" | 154
| bgcolor="#ccffcc" | 514
|-
| 8
| 13 сентября
| align="left" |  Туркменбашы
| align="left" |  Ашхабад
| bgcolor="#fffddd" | 24
| bgcolor="#fffddd" | 593
| bgcolor="#fffddd" | 617
|-
! colspan="4" style="font-size: 80%; text-align: right;" | ВСЕГО
! 2 621
! 2 007
! 4 628
|-
| colspan="7" style="font-size: 85%; line-height: 175%;" | Примечание:  цветом выделены дистанции, вошедшие в общий зачёт,  — не вошедшие.
|}

 2010 год 

Во второй год проведения ралли «Шёлковый путь» прошло за 8 дней полностью на территории России: стартовало в Санкт-Петербурге, далее проследовало через Ленинградскую, Новгородскую, Смоленскую, Липецкую, Волгоградскую и Астраханскую области, продолжилось в Калмыкии и Адыгее, после чего финишировало в Сочи, привлекая международную общественность к предстоявшей Зимней Олимпиаде 2014 года. В зачёте внедорожников свою вторую подряд победу одержал испанский экипаж Карлоса Сайнса. В зачёте грузовиков сильнейшим снова оказался экипаж «КАМАЗ-мастер», но уже во главе с Эдуардом Николаевым, будущим победителем ралли «Дакар» в 2012 году.

 2011 год 

Третье по счёту ралли «Шёлковый путь» стартовало на Красной площади от стен московского Кремля и, продолжившись на территории Московской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской, Астраханской областей, далее пройдя через Калмыкию, Ставропольский край, Адыгею и Краснодарский край, финишировало в Красной Поляне города Сочи, спустя неделю после своего старта. При этом спецучасток на последнем этапе был заменён лиазоном из-за проливных дождей в горах Краснодарского края, что привело к повышению уровня воды в реке Шахе. Победителем в зачёте внедорожников стал польский раллист Кшиштоф Холовчыц, а среди грузовиков — чешский экипаж Алеша Лопрайса на «Татре».СТРАН-УЧАСТНИЦ — 25ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ МАРШРУТА 3 550 КМЗАЯВЛЕНО К УЧАСТИЮ 118 СПОРТИВНЫХ ЭКИПАЖЕЙ: 93 ДЖИПА И 25 ГРУЗОВИКОВСЕРВИСНЫЕ АВТОМОБИЛИ КОМАНД — 143 ЭКИПАЖААККРЕДИТОВАНО 270 СМИ — 581 ЖУРНАЛИСТОВ712 TV-ТРАНСЛЯЦИИ ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 074 МИНУТЫ4 312 ПУБЛКАЦИЙ В СМИИСПОЛЬЗОВАНО 360 000Л АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА''

2013 год 

Главные ценности бренда «Шелковый путь» — скорость, приключения, преодоление трудностей в экстремальных условиях получили в 2013 году новое содержательное наполнение: гонка была проведена по маршруту Москва-Астрахань. Жесткий маршрут протяженностью в 4000 км, и 3000 км спецучастков в условиях сильнейшей жары напомнил участникам знаменитые африканские ралли-рейды. Принимавший участие в «Шелковом пути» 2 года подряд, француз Жан-Луи Шлессер, двукратный победитель Дакара и шестикратный победитель ралли «Африка Рейс», становится победителем гонки на своем багги. В грузовом зачете «КАМАЗ-мастер» вновь подтверждает свое лидерство, на этот раз победу одержал Дмитрий Сотников.

2016 год 

В 2016 году, после двухлетнего перерыва, «Шёлковый путь» обрёл второе дыхание, когда к организации ралли присоединился Китай, приняв на своей территории бо́льшую часть этапов. Тем самым ралли-рейд повысил свой статус на международной арене до ралли-марафона. Уникальные трассы, проложенные через леса и степи России, горные массивы Казахстана и пески пустыни Гоби сделали эту гонку незабываемой. Победу в «абсолюте» отпраздновал экипаж под управлением Сириля Депре и Давида Кастера команды Peugeot Total, грузовой зачет выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Айрата Мардеева.

2017 год 

Гонка снова прошла в статусе трансконтинентального марафона. Маршрут Москва — Сиань лёг через Татарстан, Башкортостан, Челябинскую область, Казахстан и пустыню Гоби. Победителем в зачёте легковых автомобилей стал французский экипаж Сириля Депре Team Peugeot Total, а победу в грузовом зачёте одержал экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер».

2018 год 
Гонка проходила с 15 по 29 июля 2018 года. Планировалась трасса из Сианя (Китай) в Москву, фактически соревнования прошли только на территории России на трассе Астрахань — Москва

Ралли в цифрах:

• Протяженность трассы издания «Шелковый путь» 2018 (Российская часть)— 3488,41 км из них 2327,16 — спецучастки

• Участие приняли 94 экипажа

• Постоянно аккредитованных СМИ — 214

• Телеканалы — 85

• 196 стран вещания

• 3500 человек ежедневно принимали бивуаки ралли

• До 20 000 человек ежедневно находились на зрительских зонах

• 13 воздушных судов авиационного обеспечения (6 самолетов, 7 вертолетов)

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высоко оценил значимость проекта, пожелав успехов спортсменам, а зрителям — самых незабываемых впечатлений.

2019 год 

В 2019 году старт ралли был дан 6 июля в Сердце Восточной Сибири — городе Иркутск, а финишировали спортсмены у Ворот Древнего Шёлкового пути — в оазисе Дуньхуан — древнейшем китайском городском уезде. Маршрут прошёл по лесам Восточной Сибири, достиг уникального озера Байкал, соединив его с красивейшими степными ландшафтами Монголии и песками пустыни Гоби в Китае.

В 2019 году впервые «Шёлковый путь» преодолели спортсмены в зачетах мотоциклов и квадроциклов. «Шёлковый путь» стал одним из главных этапов чемпионата мира по кросс-кантри Международной мотоциклетной федерации (FIM): гонка стала наиболее продолжительным по количеству дней мероприятием чемпионата, что предоставило для спортивных команд и амбициозных гонщиков прекрасную возможность получить зачетные очки на марафонской дистанции в борьбе за чемпионский титул.

93 участника всех категорий собрались у стартовой линии «Шёлкового пути» 6 июля в Иркутске и 77 достигло финиша в Дуньхуане. В ралли приняли участие и опытные лидеры, и немало спортсменов-любителей, которые приехали превзойти самих себя и для кого этот ралли-рейд стал серьезным вызовом с одной целью — продержаться десять дней и добраться до финиша этого неповторимого приключения в по маршруту Россия-Монголия-Китай.Из года в год количество экипажей-участников ралли «Шёлковый путь» растет. На старт гонки 2019 года вышли 93 участника из 36 стран мира. Более 80 телеканалов на 20 языках транслировали события ралли в 196 странах мира. Участники проехали десять этапов и 2588 километров спортивной дистанции. Общая дистанция гонки превысила 5000 километров.

2021 год 
В 2021 году в маршрут ралли планируют включить регионы, ранее не использованные в других изданиях ралли-рейда: Алтай на территории России, Монгольский Алтай и Гоби в Монголии.

1 июля 2021 года состоится старт гонки в г. Омск (Россия). 10 этапов гонки пройдут по России и Монголии, финиш гонки состоится в г. Улан-Батор (Монголия). Протяженность ралли — более 5400 kм

3 июля 2021 года учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением COVID-19 в Монголии, дирекция гонки приняла решение провести ралли только на территории Российской Федерации.

Российские спортсмены и команды в категориях мотоциклов и квадроциклов соревновались как нейтральные участники, используя обозначение МФР (Мотоциклетная федерация России), поскольку Всемирное антидопинговое агентство ввело запрет на участие России в чемпионатах мира, а «Шёлковый путь»-2021 был одним из этапов чемпионата мира по ралли-рейдам FIM.

Программа

Октябрь 2020 г. — Информация о маршруте

15 февраля 2021 г. — Начало приема заявок команд и участников

1 апреля 2021 г. — Начало аккредитации журналистов

Апрель — май 2021 г. — Ознакомление с маршрутом ралли — реконнессанс

1 июня 2021 г. — Окончание приема заявок и завершение аккредитации

30 июня — 1 июля 2021 г. — Административные и технические проверки (Омск, Россия)

1 июля 2021 г. — Торжественный старт (Омск, Россия)

2 — 6 июля 2021 г. — 5 этапов по территории России

6 июля 2021 г. — Торжественный финиш (Горно-Алтайск, Россия)

2022 год 
В 2022 году ралли-рейд проводился полностью на территории России. Появился новый любительский класс гранд тур «Дорогами Петра».

Результаты

Победители по годам

Мотоциклы

Квадроциклы

Автомобили

Грузовики

Статистика

См. также 

 Россия в автоспорте
 Команда «КАМАЗ-мастер»
 Ралли «Дакар»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Шёлковый путь»
 Группа ралли «Шёлковый путь» в ВКонтакте
 Страница ралли «Шёлковый путь» в Facebook
 Страница ралли «Шёлковый путь» в Twitter
 Страница ралли «Шёлковый путь» в Instagram
 Канал ралли «Шёлковый путь» в YouTube